Albert Renaud kan syfta på:

* Albert Renaud (1855–1924), fransk organist, tonsättare och musikkritiker 
 Albert Renaud (1920–2012), kanadensisk ishockeyspelare